Azarías  (Yahveh ha ayudado) Nombre hebreo compuesto que contiene el tetragrámaton que corresponde al nombre divino.

En la Biblia hay varios personajes con este nombre:
1. Descendiente de Judá por Tamar; de la casa de Etán. (1Cr 2:4, 6, 8.)
2. Levita descendiente de Qohat; hijo de Sofonías y antepasado del profeta Samuel. (1Cr 6:33, 36.)
3. Descendiente de Aarón por el linaje de Eleazar; hijo de Ahimáaz. (1Cr 6:9.)
4. Uno de los príncipes de Salomón. (1Re 4:2.) Se dice que era hijo del sacerdote Sadoc; es posible que fuese hermano de Ahimáaz. (1Cr 6:8.)
5. Hijo de Natán; fue el príncipe al que Salomón puso sobre los doce comisarios de la casa real. (1Re 4:5, 7, 19.)
6. Profeta, hijo de Oded, que en 963 a.e.c. ayudó a Asá al instarlo a ‘buscar a Yaveh’. Como resultado, el rey hizo quitar “las cosas repugnantes” de toda la tierra y consiguió que el pueblo entrara en un pacto, de modo que “a cualquiera que no buscara a Yaveh el Dios de Israel se le diera muerte”. (2Cr 15:1-15.)
7, 8. Dos de los siete hijos de Josafat de Judá, mencionados en segundo y quinto lugar. Su padre los colmó de regalos y les dio ciudades fortificadas, pero Jehoram, su hermano mayor, los mató una vez que ascendió al trono. (2Cr 21:1-4.) “Parece poco verosímil suponer [como algunos han hecho] que la repetición del nombre se deba a que eran medio hermanos o a que uno de los dos murió de pequeño.” (The Interpreter’s Dictionary of the Bible, edición de G. A. Buttrick, 1962, vol. 1, pág. 325.) Sería un caso infrecuente que dos hermanos tuviesen el mismo nombre, pero hay una ligera diferencia en la grafía y pronunciación hebreas de este nombre: `Azar·yáh (“Jah Ha Ayudado”) y `Azar·yá·hu (“Yaveh Ha Ayudado”).
9. Hijo de cierto Jehú y padre de Hélez; era de la tribu de Judá y pertenecía a la séptima generación, contando desde su antepasado egipcio Jarhá. (1Cr 2:3, 34-39.)
10. Rey de Judá; fue el hijo más joven de Jehoram y Atalía; también se le conoció por los nombres de Jehoacaz y Ocozías. (2Re 8:25-29; 2Cr 21:17; 22:1, 6; )
11. Hijo de Jeroham. Uno de los cinco jefes de centenas que en 898 a.e.c. contribuyeron a destronar a la usurpadora Atalía y a colocar en el trono de Judá a Jehoás. (2Cr 23:1-15.)
12. Hijo de Obed. Uno de los cinco jefes de centenas que en 898 a.e.c. contribuyeron a entronizar a Jehoás después de derrocar a la usurpadora Atalía. (2Cr 23:1-15.)
13. Rey de Judá durante el período (769-741 a.e.c.); fue hijo de Amasías y Jecolías. (2Re 14:21; 15:1, 2.) En 2 Reyes 15:13 se le llama Uzías, según la Biblia, Azarías comenzó teniendo un buen reinado, pero al cabo de un tiempo se volvió orgulloso e intento ofrecer incienso ilegalmente en el Templo de Dios, razón por la cual fue herido con lepra por el resto de su vida,(2Crónicas 26:16-21.)  terminó sus días encerrado, mientras su hijo Jotán, se encargó de los deberes reales.
14. Sumo sacerdote, hijo de Johanán y descendiente de Aarón. (1Cr 6:1-10.) Quizás fue este Azarías quien ordenó al rey Uzías que abandonara el templo cuando este intentó presuntuosamente ofrecer incienso. Durante el primer año del reinado de Ezequías (745 a.e.c.), unos tres decenios después de la muerte de Uzías, se registra un comentario de Azarías, que aún ejercía de sumo sacerdote (o algún otro del mismo nombre), en el que reconoce que la bendición de Yaveh estaba sobre las reformas del rey. (2Cr 31:9, 10, 13.)
15. Príncipe de Efraín e hijo de Jehohanán. Hacia mediados del  a.e.c., Israel derrotó a Judá y tomó consigo  cautivos, pero Azarías y otros príncipes de Efraín los pusieron en libertad y les suministraron los medios para facilitar su regreso. (2Cr 28:5-15.)
16. Descendiente de Leví por la rama de Qohat. Su hijo Joel participó en la limpieza del templo que el rey Ezequías ordenó en su día (745 a.e.c.). (2Cr 29:1-12, 15.)
17. Descendiente de Leví por la rama de Merarí; hijo de Jehalelel. Participó en la limpieza del templo que ordenó Ezequías. (2Cr 29:1-12, 15.)
18. Hijo de Merayot; antepasado de Esdras. (Esd 7:3.)
19. Hijo de Hilquías, quien fue sumo sacerdote bajo el reinado de Josías; padre de Seraya (2Re 22:3, 4; 1Cr 6:13, 14) y antepasado de Esdras el copista. (Esd 7:1.)
20. Hijo de Hosaya. (Jer 43:2.) También llamado Jezanías (Jer 40:8; 42:1) y Jaazanías (2Re 25:23). Azarías fue uno de los jefes de las fuerzas militares que apoyaron a Guedalías (Jer 40:7-10); más tarde, pidió a Jeremías que intercediera por ellos ante Yaveh para obtener Su dirección (Jer 42:1-3); finalmente, fue uno de “los hombres presuntuosos” que rechazaron la respuesta de Yaveh por boca de Jeremías. (Jer 43:1-3.)
21. Uno de los jóvenes hebreos a quienes se llevó cautivos a Babilonia; su nombre fue cambiado a Abednego, que tal vez signifique “Siervo de Nebo [deidad babilonia]”. (Da 1:3-7.) Después de un período especial de formación que duró tres años, se vio que Azarías y sus compañeros (Daniel, Hananías y Misael) eran “diez veces mejores que todos los sacerdotes practicantes de magia y los sortílegos” de Babilonia. (Da 1:5, 14-20.) Aunque estuvo amenazado de muerte (Da 2:13-18) y luego se le ascendió al puesto de administrador (Da 2:49), la prueba suprema de lealtad a Yaveh le sobrevino cuando se le arrojó a un horno ardiente debido a que rehusó adorar la imagen que Nabucodonosor había hecho erigir. (Da 3:12-30.) Por hallarse entre los hombres de fe, Pablo alude a él al mencionar a quienes “detuvieron la fuerza del fuego”. (Heb 11:34.)
22. Uno de los que en 537 a.e.c. regresaron a Jerusalén con Zorobabel del cautiverio babilonio. (Ne 7:6, 7.) En Esdras 2:2 se le llama Seraya.
23. Sacerdote que vivió en Jerusalén después del exilio. (1Cr 9:11.) En la lista paralela de Nehemías (Ne 11:11) se le llama Seraya. Es posible que sea el mismo que el anterior, el núm. 22.
24. Hijo de Maaseya, el hijo de Ananíah. Bajo la dirección de Nehemías, reparó (en 455 a.e.c.) una sección del muro de Jerusalén próxima a su casa. (Ne 3:23, 24.)
25. Persona a quien Nehemías asignó para acompañar a Esdras y a otros más en una procesión que se hizo sobre el muro reedificado de Jerusalén con motivo de su dedicación; tal vez sea la misma persona reseñada en el núm. 27. (Ne 12:31-36.)
26. Uno de los trece levitas que colaboraron con Esdras en la explicación que se dio de la Ley cuando fue leída al pueblo. (Ne 8:7, 8.)
27. Sacerdote, o antepasado de un sacerdote, que en los días del gobernador Nehemías participó en autenticar con sello el “arreglo fidedigno”. (Ne 9:38; 10:1, 2, 8.)
28. El Arcángel Rafael se presenta como «Azarías, hijo del gran Ananías», a Tobit para que acompañe a su hijo Tobías,  pero al finalizar el viaje cura la ceguera de Tobit y se manifiesta como «el ángel Rafael, uno de los siete en la presencia del Señor» (Tobias 7:15)

Referencias 

Personajes del Antiguo Testamento
Reyes de Judá
Personajes del Tanaj